Nick Schulz peut désigner :
 Nick Schultz (1982-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nick Schultz (1994-), coureur cycliste australien.